Timaios kan syfta på:

Timaios (filosof) (400-talet f.Kr.), grekisk filosof
Timaios (författare) (300-talet f.Kr), grekisk historieskrivare
Timaios (sofist) (200- eller 300-talet), en grekisk sofist
Timaios (Platon) – en dialog av Platon